Blaschko ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Blaschko (1858–1922), deutscher Mediziner und Dermatovenerologe
 Darija Blaschko (* 1996), ukrainische Biathletin
 Hermann Blaschko (1900–1993), deutscher Biochemiker und Pharmakologe
 Sergei Blaschko (Sergei Nikolajewitsch Blaschko, Sergey Blazhko, Sergej Blaschko; 1870–1956), Astronom

Siehe auch:
 Blaschko-Effekt (Blazhko effect), Perioden- und Amplituden-Variation von RR Lyrae-Veränderlichen
 Blaschko-Linien beschreiben den Ausbreitungsweg von Zellen während der Embryogenese, welche die Anordnung von Hautveränderungen in Form eigentümlicher Muster bestimmen
 Blaschkow
 Blaško